La Línea 21 es una línea de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires que une Puente de la Noria y Liniers con Tigre, Vicente López y varias otras zonas del Norte del Conurbano Bonaerense.

La línea 21 es operada junto a la Línea 108, por la Empresa Teniente General Roca S.A. que a su vez pertenece a DOTA.

Ramales Comunes

Ramales desde Puente La Noria 
Los siguientes ramales de la línea 21 inician su recorrido en la Terminal de Ómnibus de Puente de La Noria.

Ramal Puente La Noria - Puente Saavedra 
Este ramal une Puente La Noria con Puente Saavedra por medio de la Avenida General Paz, y algunas calles en la Ciudad de Buenos Aires

Ida a Puente Saavedra: Desde Cruce Puente De La Noria por Avenida General Paz, Calle Lateral Este de la Avenida General Paz, Machain, Arias, Holmberg, Cruce de las Vías de la Línea Mitre, Vedia, Zapiola, Cruce Avenida General Paz, Juan Zufriategui hasta Avenida Maipú.

Vuelta a Puente La Noria: Desde Avenida Maipú y Juan Zufriategui por Juan Zufriategui, Avenida Maipú, Cruce Avenida General Paz, Avenida Cabildo, Avenida San Isidro, Pico, Zapiola, Juan Zufriategui, Avenida General Paz hasta Puente La Noria.

Puente La Noria - Dardo Rocha 
Este ramal une el Puente La Noria con Tigre, a diferencia de su contraparte semi rápida, este ramal realiza muchas más paradas.

Ida a Rotonda Dardo Rocha: Desde cruce Puente De La Noria, Avenida General Paz, Autopista Ingeniero Pascual Palazzo, Acceso Norte (Ramal Tigre), Doctor Luis García (Colectora Acceso Norte) hasta Rotonda Avenida Dardo Rocha.

Vuelta a Puente La Noria: Desde Rotonda Avenida Dardo Rocha por Doctor Luis García (Colectora Acceso Norte), Acceso Norte (Ramal Tigre), Autopista Ingeniero Pascual Palazzo, Avenida General Paz hasta cruce Puente de la Noria

Puente La Noria - Fábrica Ford 
Este ramal une la Fábrica de automóviles Ford con el Puente La Noria, a diferencia de su ramal semi rápido, este se detiene en una mayor cantidad de paradas.

Ida a Fábrica Ford: Desde cruce Puente De La Noria, Avenida General Paz, Autopista Ingeniero Pascual Palazzo, Libertador General San Martín Hasta Fábrica Ford.

Desde Fábrica Ford por Libertador General San Martín, Autopista Ingeniero Pascual Palazzo, Avenida General Paz hasta Cruce Puente De La Noria.

Ramales desde Liniers 
Algunos de los ramales de la línea 21, tienen su terminal sur en la Estación Liniers, evitando transcurrir por el sur de la Avenida General Paz e ir hasta el Puente de la Noria.

Liniers - Panamericana y Ruta 24 
Este ramal une la Estación Liniers de la Línea Sarmiento con Panamericana y Ruta 24 por medio de las colectoras de la Avenida General Paz, la Autopista Acceso Norte y la Autopista Acceso a Tigre.

Ida a Panamericana y Ruta 24: Desde Francisco de Viedma y Gana por Francisco de Viedma, Madero, Av. Juan B Justo, colectora este Av. Gral. Paz, Autopista Ing. Pascual Palazzo hasta Hipólito Yrigoyen - Ruta Prov. n.° 24.

Vuelta a Estación Liniers: Desde Autopista Ing. Pascual Palazzo e Hipólito Irigoyen - Ruta Prov. n.° 24 por Autopista Ing. Pascual Palazzo, colectora oeste Av. Gral. Paz, salida a Autopista del Oeste, Av. Gaona (Ruta Nac. 7), Castelli, Av. Monseñor Antonio Bentivenga, cruce Av. Gral. Paz, Av. Juan B Justo, Gana, Bynnon, Cuzco, Francisco de Viedma hasta Gana

Liniers - Estación Tigre 
Este ramal une la Estación Liniers de la Línea Sarmiento con la Estación Tigre de la Línea Mitre por medio de las colectoras de la Avenida General Paz, la Autopista Acceso Norte y la Autopista Acceso a Tigre.

Ida a Estación Tigre: Desde Francisco de Viedma y Gana por Francisco de Viedma, Madero, Avenida Juan B. Justo, Avenida General Paz, Autopista Ingeniero Pascual Palazzo, Acceso Norte (Ramal Tigre), Doctor Luis García (Colectora Acceso Norte), Rotonda Avenida Dardo Rocha, Avenida 25 de Mayo, Cruce Puente Rocha, Lavalle hasta Avenida Libertador General San Martín.

Vuelta a Estación Liniers: Desde Lavalle y Avenida Libertador General San Martín por Avenida Libertador General San Martín, Avenida Liniers, Acceso Norte (Ramal Tigre), Autopista Ingeniero Pascual Palazzo, Avenida General Paz, Avenida Juan B. Justo, Gana, Bynnon, Cuzco, Francisco de Viedma Hasta Gana.

Liniers -  Florida 
Este ramal realiza su recorrido entre la Estación Liniers y la intersección de General Roca y Avenida Bartolomé Mitre  transcurriendo por la Avenida General Paz y por Vicente López.

Ida a Estación Florida: Desde Francisco de Viedma y Gana por Francisco de Viedma, Madero, Avenida Juan Bautista Justo, Avenida General Paz, Calle Lateral este de la Avenida General Paz, Machaín, Arias, Holmberg, Cruce Vías De La Línea Mitre, Vedia, Avenida Cabildo, Cruce Avenida General Paz, Avenida Maipú, Agustín Álvarez, 25 De Mayo, General Lavalle, Juan B. Justo, General Roca, Hasta Avenida Bartolomé Mitre.

Regreso a Estación Liniers: Desde General Roca y  Avenida Bartolomé Mitre por Avenida Bartolomé Mitre, Melo, Fray J. M. Sarmiento, Agustín Álvarez, Avenida Maipú, Juan Zufriategui, Avenida General Paz, Avenida Juan B. Justo, Gana, Bynnon, Cuzco, Francisco de Viedma Hasta Gana.

Liniers - Cementerio de Olivos 
Inicia su recorrido en la Estación Liniers y lo finaliza en la intersección de las calles Mariano Pelliza y Coronel Francisco Uzal en la localidad de Olivos.

Ida a Cementerio de Olivos: Desde Francisco de Viedma y Gana por Francisco de Viedma, Madero, Avenida Juan B. Justo, Avenida General Paz, Calle Lateral Este De La Avenida General Paz, Machaín, Arias, Holmberg, Cruce Vías de La Línea Mitre, Vedia, Avenida Maipú, Agustín Álvarez, Miguel de Azcuénaga, Pres. Hipólito Yrigoyen, Avenida Maipú, Mariano Pelliza hasta Coronel Uzal y Mariano Pelliza.

Regreso a Estación Liniers: Desde Mariano Pelliza y Coronel Uzal Continuando por Coronel Uzal, San Lorenzo, Avenida Maipú, Avenida San Martín,Azcuenaga,Melgar, Segurola, Adolfo Alsina, Avenida Maipú, Juan Zufriategui, Avenida General Paz, Avenida Juan Bautista Justo, Gana, Bynnon, Cuzco, Francisco de Viedma hasta Gana.

Liniers - Puente Saavedra 
Este ramal une la Estación Liniers de la Línea Sarmiento con Puente Saavedra por medio de la Avenida General Paz, y algunas calles en la Ciudad de Buenos Aires

Ida a Puente Saavedra: Desde Francisco de Viedma y Gana por Francisco de Viedma, Madero, Av Juan B Justo, colectora este Av Gral Paz, Machain, Arias, Holmberg, cruce de las vías de la Línea Mitre, Vedia, Zapiola, cruce Av Gral Paz, Juan Zufriategui hasta el carril general del Metrobús Norte - Maipú.

Regreso a Estación Liniers: Desde el carril general del Metrobús Norte - Maipú y Juan Zufriategui por Juan Zufriategui, carril general del Metrobús Norte - Maipú, cruce Av Gral Paz, carril general del Metrobús Norte - Cabildo, Av San Isidro Labrador, Pico, Zapiola, cruce Av Gral Paz, Juan Zufriategui, colectora oeste Av Gral Paz, salida a Autopista del Oeste, Av Gaona (Ruta Nac 7), Castelli, Av Monseñor Antonio Bentivenga, cruce Av Gral Paz, Av Juan B Justo, Gana,Bynnon, Cuzco, Francisco de Viedma hasta Gana.

Ramales SemiRAPIDOS 
La línea 21 cuenta con 3 ramales con un servicio semi rápido que hace su recorrido por medio de autopistas y solamente parando en las paradas más importantes.

Puente La Noria-Puente Saavedra 
Este servicio une el Puente La Noria con el Puente Saavedra, por lo que la totalidad de su recorrido es por la Avenida General Paz.

Ida a Puente Saavedra: Desde Cruce Puente De La Noria por Avenida General Paz, Calle Lateral Este De La Avenida General Paz, Machain, Arias, Holmberg, Cruce Vías De La Línea Mitre, Vedia, Zapiola, Cruce Avenida General Paz, Juan Zufriategui hasta Avenida Maipú.

Regreso a Puente La Noria: Desde Avenida Maipú y Juan Zufriategui por Juan Zufriategui, Avenida Maipú, Cruce Avenida General Paz, Avenida Cabildo, Avenida San Isidro, Pico, Zapiola, Juan Zufriategui, Avenida General Paz hasta Puente La Noria.

Puente La Noria - Tigre 
Este ramal une el Puente La Noria con tigre por medio de la Avenida General Paz, la Autopista Acceso Norte y la Autopista Acceso Tigre.

Puente La Noria - Fábrica Ford 
Este tercer ramal, une Puente La Noria con la Fábrica de Automóviles Ford, ubicada en General Pacheco, por medio de la Avenida General Paz y la Autopista Acceso Norte.

Ida a Fábrica Ford: Desde Ejército de los Andes N.º 999 por Ejército de los Andes, Camino Presidente Juan Domingo Perón, cruce Puente de la Noria, Av. Gral. Paz, Autopista Ing. Pascual Palazzo, Libertador Gral. San Martín hasta Fábrica Ford.

Regreso a Puente La Noria: Desde Fábrica Ford por Libertador Gral. San Martín, Autopista Ing. Pascual Palazzo, Av. Gral. Paz, cruce Puente de la Noria, Camino Presidente Juan Domingo Perón, Ejército de los Andes hasta el N.º 999.

Los servicios de este recorrido tienen las siguientes paradas:

Ida a Fábrica Ford:
 Ejército de los Andes y Camino Presidente Juan Domingo Perón.
 Puente de la Noria.
 Av. Gral. Paz y Av. Eva Perón..
 Av. Gral. Paz y Av. Juan Bautista Alberdi..
 Av. Gral. Paz y Av. Rivadavia.
 En el tramo Av. Gral. Paz y Av. Rivadavia - Av. Gral. Paz y Autopista Ing. Pascual Palazzo no podrán subir/bajar pasajeros.
 En el resto del recorrido, tendrán las paradas del servicio común.

Regreso a Puente La Noria:
 En el tramo Fábrica Ford - Autopista Ing. Pascual Palazzo y Carlos F Melo tendrán las paradas del servicio común, efectuando desde ahí las siguientes paradas:
 Av. Gral. Paz y Av. Bartolomé Mitre
 Av. Gral. Paz y Av. de los Constituyentes
 Av. Gral. Paz y Av. Rivadavia
 Av. Gral. Paz y Av. Brigadier Gral. Don Juan Manuel de Rosas
 Av. Gral. Paz y Av. Int. J. S. Crovara.
 Av. Gral. Paz Altura Estación Villa Madero.
 Av. Gral. Paz y Av. Cnel. Martiniano Chilavert.
 Av. Gral. Paz y Avelino Díaz.
 Puente de la Noria.
 Camino Presidente Juan Domingo Perón y Ejército de los Andes.

Lugares importantes que atraviesa 
Algunos lugares importantes por los que la línea 21 transita son:

 Estación Liniers
 Puente La Noria
 Puente Saavedra
 Estación Aristóbulo del Valle
 Estación Villa Madero
 Estación Saenz Peña
 Estación Coronel Lynch
 Estación Miguelete
 DOT Baires Shopping
 Municipalidad de Vicente López
 Estadio José Amalfitani
 Estadio Nueva Chicago
 Estadio Tres de Febrero
 Estadio Ciudad de Vicente López
 Unicenter Shopping
 Tecnópolis
 Parque de la Costa
 Puerto de frutos
 Municipalidad de Tigre
 Ford Motor Argentina

Galería

Véase también 

 Anexo: Líneas de colectivo del Gran Buenos Aires
 Colectivos de Buenos Aires
 Grupo DOTA
 Línea 108 de Buenos Aires

Referencias

Enlaces externos 
 
 

21
Partido de Vicente López
21
Transporte público de Argentina